Martin’s Mill Covered Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Martin’s Mill Covered Bridge (Franklin County, Pennsylvania), ID-Nr. 74001786
 Martin’s Mill Covered Bridge (Washington County, Pennsylvania), ID-Nr. 79003825
 Martin’s Mill Covered Bridge (Vermont), ID-Nr. 73000213